Sicińscy herbu Pomian – polski ród szlachecki
 Sicińscy herbu Prawdzic – polski ród szlachecki
 Sicińscy herbu Ramułt odmienny – polski ród szlachecki